

Voetbal
 Walsall FC, een Engelse voetbalclub
 Watford FC,  een Engelse voetbalclub
 Weymouth FC, een Engelse voetbalclub
 Wiener FC 1898, een voormalige Oostenrijkse voetbalclub
 Wimbledon FC, een voormalige Engelse voetbalclub
 WFC Wormerveer, een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub, voorloper van Fortuna Wormerveer
 Een afkorting voor women's football club (vrouwenvoetbalclub)

Andere betekenissen
 World Fashion Centre, Amsterdam
 Brookfield Place, gebouwencomplex in New York, voorheen World Financial Center
 Nintendo Wi-Fi Connection, een draadloze service van Nintendo
 World Future Council, een internationale organisatie gestart door de Zweedse schrijver Jakob von Uexkull
 World Fight Club, een internationale vechtsportbond voor boksen, kickboksen, K-1, muay thai en ultimate fighting
 World Flairtending Competition, een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de International Bartenders Association
 De NYSE-beursnotering van de Amerikaanse bank Wells Fargo
 De Wereldkampioenschappen floorball